Landtagswahlkreis 149 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lippe II (1975)
 Landtagswahlkreis Detmold (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Lemgo-Ost (1947 bis 1962)